Дървото на Питагор (англ. Pythagoras tree) е равнинна фигура, построена от квадрати.
Ако най-големият квадрат има големина 1x1, цялото дърво ще се събере
в размери 6×4.

Построение 
Започва се с квадрат. Върху него се построяват 2 квадрата, намалени в мащаб 1:½√2
и страни, сключващи прав ъгъл. Същата процедура се прилага рекурсивно до безкрайност.

Програма за построение 
Program PythagorasTree;
{version 6.0 }
{GPLv3 2007 }
{for turbo pascal 5.5}

uses CRT, Graph, DOS, turtle ;
  {$DEFINE SVGA}   { turn off for standard EGAVGA driver }
  {$IFDEF SVGA}
    {$I SVGA.INI}   { specific init file for SVGA driver }
  {$ENDIF}
Const
  huge = 5; {25,55}
Var
     Color                        : integer;
     StartX, StartY               : integer;
     ScreenWidth, ScreenHeight   : integer;
     alpha                        : byte;
     LineWidth,
     Length                       : byte;
     ch                           : char;

Procedure DrawSquare( Length : integer );
var i : Integer;
Begin
  PenDown;
  For i := 1 to 4 do begin
    if i= 1 then SetPenColor(red) else SetPenColor(yellow);
    Forwd ( Length );
    TurnRight(90);
  end
End;

Procedure DrawPythagorasTree ( Length : integer );
Begin
  DrawSquare( Length );
  If Length > huge then begin
    Forwd( Length );
    TurnLeft(alpha);
    ch := readkey;
    DrawPythagorasTree(abs(round( Length * sin( pi*0.5-alpha*pi/180) )));
    TurnRight( 90 );
    Forwd(   abs(round( Length * sin(pi*0.5- alpha*pi/180) ) )) ;

    {desen katet}
    DrawPythagorasTree( abs(round(Length  * sin(alpha*pi/180)  )))  ;
    SetPenColor(white);
    Forwd( round(-Length * sin(pi*0.5-alpha*pi/180 )) );
    TurnLeft( 90-alpha );
    SetPenColor(green);
    Forwd( -Length );
  End;
End;

var grDriver,grMode,LowMode,HighMode : integer;
Procedure Graf;
Begin
  grDriver:=detect;
  grDriver := 9;
  grMode  :=1;
  writeln(detect);
  InitGraph(grDriver,grMode,'d:\usual\tp55\graf\');
  if GraphResult <> 0 then begin
    writeln ('error ', GraphErrorMsg(GraphResult),' ',GraphResult);
    Halt(1);
  end;
  GetModeRange(GrDriver, LowMode,HighMode);
  SetGraphMode(HighMode);
end;

Begin
  ClrScr;
  Length := 100;
  Graf;
  ScreenWidth  := 640; {1280}
  ScreenHeight := 480; {1024}

  InitTurtle;
  SetHeading( 0 );  {orientacia na kostenurkata}
  SetPenColor(yellow);

  Home;
  ShowTurtle;

  SetPosition( -length div 2 – 90, – ScreenHeight  div 2 + 20);
  setcolor(blue);
  Line(0,0,639,0);Line(639,0,639,479);Line(639,479,0,479);Line(0,479,0,0);

  SetPenColor(yellow);
  alpha := 60;
  DrawPythagorasTree(Length);

  ch := readkey;
  CloseGraph;
  textmode(co80);
  writeln ('End.');
End.

Фрактали